Козіївська сільська рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:

 Козіївська сільська рада — Житомирська область, Коростишівський район
 Козіївська сільська рада — Харківська область, Краснокутський район